On appelle folle avoine plusieurs espèces d'avoines adventices des cultures.
 Avena fatua, principalement
 Avena barbata
 Avena sterilis

Autres espèces 
 Zizania sp., le riz sauvage

Autre utilisation du nom
 Folle Avoine est une maison d'éditions française créée en 1981 par Yves Prié à Bédée, près de Rennes.
 Folle Avoine est un album du groupe Imago, sorti en 1976.

Références

Flore (nom vernaculaire)
Poaceae
Nom de graminée ambigu